Yohann Rivière est un footballeur français né le  à Pont-l'Abbé. Il joue au poste d'attaquant.

Biographie 
Il signe le  au Vannes OC pour 3 saisons et quitte le club six mois plus tard pour rejoindre Le Havre AC.

Le , il signe deux ans en faveur du Dijon FCO. Rentré à la , il marque lors de sa première apparition sous le maillot dijonnais, offrant le but de la victoire à la 90+1 (victoire 1-0 face à Niort, le ).

En avril 2016, il fait partie d'une liste de 58 joueurs sélectionnables en équipe de Bretagne, dévoilée par Raymond Domenech qui en est le nouveau sélectionneur.

En août 2020, il devient recruteur pour le Dijon FCO.

Statistiques détaillées

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'En avant Guingamp
Joueur du Istres FC
Joueur du Vannes Olympique Club
Joueur du Havre AC
Joueur du Dijon FCO
Joueur de l'US Créteil-Lusitanos
Naissance en août 1984
Naissance à Pont-l'Abbé
Joueur de l'équipe de Bretagne de football (BFA)